Monstein ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Monstein (Gemeinde Puch), Ort bei Puch bei Hallein, Land Salzburg, Österreich
 Monstein GR, seit 2013 Davos Monstein, Fraktionsgemeinde und Dorf in der Landschaft Davos, Kanton Graubünden, Schweiz
 Monstein SG, Ortsteil der politischen Gemeinde Au, Kanton St. Gallen, Schweiz

Monstein ist weiterhin ein Familienname:

 Dimitri Monstein (* 1991), Schweizer Jazzmusiker

Siehe auch:
 Mondstein